Ґміна Сокільники () — колишня (1934—1939 роках) сільська ґміна Львівського повіту Львівського воєводства Польської республіки. Центром ґміни було село Сокільники.
1 серпня 1934 року, згідно з новим адміністративно-територіальним поділом, на теренах Другої Речі Посполитої в межах Львівського воєводства було утворено Львівський повіт. В цей же час було закріплено адміністративний поділ повіту на гміни. 

Була утворена гміна Сокільники з центром в селі Сокільники, до складу якої увійшли колишні гміни сіл: Кугаїв, Милятичі, Сокільники, Солонка, Вовків, Загір’я та Жирівка. 

Під час радянської окупації (1939—1941) в межах гміни Сокільники було створено Сокільницький район з центром у м. Пустомити. 

Під час німецької окупації Польщі (1941—1944) частина гміни Сокільники була включена до нещодавно створеної гміни Милятичі.

Після закінчення Другої світової війни території гміни Сокільники були від’єднані від Польщі та приєднані до Українській РСР. Знову гміна була перейменована у Сокільницький район, але назва протрималася недовго і вже у грудні 1946 року його перейменували на Пустомитівський район.
Пустомитівський район